Nichlas Torp (né le  à Ljungarum en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club
Formé au HV 71, il est choisi en 2007 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Canadiens de Montréal en , en .

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008 || HV 71 || Elitserien || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||0 
|-
| 2008-2009 || HV 71 || Elitserien || 44|| 0|| 2|| 2|| 43|| 12|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010 || HV 71 || Elitserien || 47|| 1|| 5|| 6|| 93|| 16|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2010-2011 || HV 71 || Elitserien || 48|| 0|| 4|| 4|| 32|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || Timrå IK || Elitserien || 47|| 2|| 4|| 6|| 89|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || MODO Hockey || Elitserien || 46|| 0|| 1|| 1|| 34|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || MODO Hockey || SHL || 49|| 1|| 7|| 8|| 79|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2014-2015|| MODO Hockey || SHL || 44 || 3 || 6 || 9 || 74 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2015-2016|| MODO Hockey || SHL || 33|| 0|| 4|| 4|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Leksands IF || SHL || 28|| 0|| 0|| 0|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Nürnberg Ice Tigers || DEL || 7|| 0|| 0|| 0|| 29|| 12|| 1|| 0|| 1|| 18
|-
| 2017-2018|| Nürnberg Ice Tigers || DEL || 38|| 2|| 2|| 4|| 10|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2018-2019|| Malmö Redhawks || SHL || 22|| 0|| 1|| 1|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| DEG Metro Stars || DEL || 9|| 0|| 1|| 1|| 10|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2019-2020|| HC Dalen || Division 1 || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || IK Oskarshamn || SHL || 39|| 1|| 4|| 5|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| IK Oskarshamn || SHL  || 43|| 2|| 3|| 5|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| HV 71 || Allsvenskan  ||  ||

Au niveau international

Références

Naissance en avril 1989
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur du HV 71
Joueur du Timrå IK
Joueur du MODO hockey
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Leksands IF
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du Düsseldorfer EG